Etling ist der Nachname von:
Dieter Etling (* 1944), deutscher Meteorologe
Edmond Etling, französischer Kunsthändler, Galerist und Glashersteller